Rauf Fico, albański polityk i dyplomata
 Robert Fico, słowacki polityk i prawnik
 Roberto Fico, włoski polityk